

Cinema
Captured – film britannico del 1959 diretto da John Krish
Captured – film statunitense del 1998 diretto da Peter Liapis
Captured (Agent Red) – film statunitense del 2000 diretto da Damian Lee e Jim Wynorski
Captured – film statunitense del 2002 diretto da Jack Banner
Captured – film franco-filippino del 2011 diretto da Brillante Mendoza

Musica
Captured – album dei Journey
Captured – album di Rockwell

Altro
Captured – videogioco del 1986